Ilocos kan syfta på:
Ilocosregionen – en region i norra Filippinerna
Norra Ilocos – en provins i Filippinerna
Södra Ilocos – en provins i Filippinerna

Se även 
 Ilocaner – en folkgrupp
 Ilocano – ett språk